Auenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Auenberg (Hinwil) (1051 m), im Zürcher Oberland bei Hinwil, Bezirk Hinwil, Schweiz
 Auenberg (Kellerwald) (610,7 m), im Kellerwald nahe Odershausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Auenberg (Aufderhöhe) (120 m), in Aufderhöhe im kreisfreien Solingen, Nordrhein-Westfalen

Auenberg ist der Name folgender Orte:
 Auenberg (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Auenberg (Gemeinde Riegersburg), Weiler in Riegersburg, Steiermark

Siehe auch:
 Auberg (Begriffsklärung)
 Auerberg (Begriffsklärung)